Le théorème de Lagrange sur les groupes en algèbre est un résultat élémentaire concernant les groupes finis.
 Le théorème de Lagrange sur les polynômes donne une majoration des racines d'un polynôme en fonction de ses coefficients.
 Les multiplicateurs de Lagrange sont des grandeurs qui apparaissent dans l'expression des conditions d'optimalité des problèmes d'optimisation avec contraintes d'égalité.
 Le théorème des quatre carrés de Lagrange en arithmétique modulaire.
Le théorème de Lagrange sur les fractions continues périodiques.
 Le théorème d'inversion de Lagrange fournit le développement en série de certaines fonctions définies implicitement.
Le  donne une condition suffisante pour que les coefficients, supposés entiers, d'un polynôme soient tous divisibles par un  nombre premier donné.

Lagrange